Carozza ist der Familienname folgender Personen:

 Massimo Carozza (* 1996), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Paolo Carozza (* 1963), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Paul Carozza (* 1966), australischer Rugby-Union-Spieler